Janusz Cywiński – polski żołnierz i powstaniec, emigrant londyński
 Janusz Cywiński – polski aktor